Такмичење у дисциплини трчања на 400 метара у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2011. у Паризу одржана је 4. и 5. марта када је одржана финална трка.

Титулу освојену 2009. у Торину, није бранила Антонина Кривошапка из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 18 такмичарки из 14 земаља.

  Јерменија (1)
  Белорусија (1)
  Босна и Херцеговина (1)
  Бугарска  (1)
  Чешка  (1)

  Хрватска (1)
  Ирска (1)
  Италија (1)
  Немачка (1)
  Португалија  (1)

  Румунија  (1)
  Русија (2)
  Турска (2)
  Украјина (3)

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи европски резултати у 2011. години 
Десет најбољих европских атлетичарки на 400 метара у дворани 2011. године пре почетка првенства (4. марта 2011), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 2011.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су прасиране прве три из сваке од 3 групе (КВ) и 3 према постигнутом резултату (кв).

Полуфинале 
По три првопласиреане такмичарке из обе полуфиналне групе пласирале су се за финале (КВ).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати полуфинала
 Резултати финала
 Комплетни резултати ЕП 2011. у дворани

Европско првенство у атлетици у дворани 2011.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици у дворани